Фридрих Кристиан:

 Фридрих Кристиан I Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургский (1721—1794) 
 Фридрих Кристиан (курфюрст Саксонии) (1722—1763) 
 Фридрих Кристиан Саксонский (1893—1968) 
 Фридрих Кристиан (граф Шаумбург-Липпе) (1655—1728) 
 Фридрих Кристиан (принц Шаумбург-Липпе) (1906—1983) 
 Фридрих Кристиан (маркграф Бранденбург-Байрейта) (1708—1769)

См. также 
 Фридрих, Кристиан